Cephalus Basilewsky, 1855 – synonim rodzaju ryb Hypophthalmichthys
 Cephalus Bonaparte, 1846 – synonim rodzaju ryb Leuciscus
 Cephalus Shaw, 1804 – synonim rodzaju ryb Mola
 Cephalus Lacepède, 1800 – synonim rodzaju ryb Mugil